Age of Excuse () — четвёртый студийный альбом польской блэк-метал-группы Mgła, выпущенный 2 сентября 2019 года на лейбле Northern Heritage. Дизайном обложки занимался Збигнев Беляк ().

Список композиций

Участники записи 
 Миколай «M.» Жентара () — гитара, бас-гитара, вокал, запись.
 Мацей «Darkside» Ковальски () — ударные, запись.

Примечания 

Альбомы Mgła